Уилкенс () — английская фамилия. Известные носители:
 Уилкенс, Софья (1817—1889) — шведский общественный деятель, педагог, социальный реформатор
 Уилкенс, Карл (род. 1957) — американский волонтёр и борец за права человека.
 Уилкенс, Ленни(род. 1937) — американский профессиональный баскетболист.